Nika Piliyev (Tbilisi, 21 de março de 1991) é um futebolista profissional russo, meio campo, milita no CSKA Moscou.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do CSKA Moscovo
Naturais de Tiblíssi